El Torneig de Munic 2019, oficialment conegut com a BMW Open 2019, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 104a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'abril i el 5 de maig del 2019 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista xilè Cristian Garín va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019